Остров Декабри́стов:

 Остров Декабристов — остров в дельте Невы, находится на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга.
 Остров Декабристов — муниципальный округ в составе Василеостровского района Санкт-Петербурга.
 «Остров Декабристов» — мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. 
 «Остров Декабристов» — одно из проектных названий станции «Приморская» Петербургского метрополитена.

См. также 
 Декабристы (значения)
 Мост Декабристов
 Переулок Декабристов
 Площадь Декабристов
 Проезд Декабристов
 Проспект Декабристов
 Улица Декабристов